Joseph McNamara est un nom pouvant désigner:

 (1888-?), homme politique canadien en Ontario
 (1892-1972), homme politique et procureur au Vermont
Joseph Kevin McNamara (1934-2017), homme politique travailliste britannique
 (1935-2014), chef de police et activiste américain
 (né en 1950), homme politique américain dans le Rhode Island

Voir aussi

McNamara, Joseph